Eerste klasse (1928/1929) był 29. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Beerschot AC. Nowym mistrzem Belgii został zespół Royal Antwerp.

Tabela końcowa

Baraż o mistrzostwo 
 16 czerwca 1929, Mechelen:Royal Antwerp – Beerschot AC 2 – 0

Zespół Royal Antwerp został mistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1928 w Belgii
1928 w piłce nożnej
1929 w Europie
1929 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii